Les  sont la première édition des NextGen Series, une compétition de football pour joueurs de moins de 19 ans.

La compétition est remportée par l'Inter Milan qui bat en finale l'Ajax Amsterdam.

Phase de groupes

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Phase à élimination directe

Équipes qualifiées 
 FC Barcelone
 Sporting CP
 Liverpool FC
 Tottenham Hotspur FC
 Olympique de Marseille
 Ajax Amsterdam
 Aston Villa FC
 FC Internazionale

Tableau final

Quarts de finale 

Tottenham se retire de la compétition, ayant aligné un joueur non qualifié lors du quart de finale contre Liverpool. Le Liverpool FC est donc qualifié pour les demi-finales.

Demi-finales



Finale

Meilleurs buteurs

Notes et références 

Compétition intracontinentale de clubs de football
Saison 2011-2012 de football
Football Mjunior